Змагання з боксу у ваговій категорії до 69 кілограмів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 проводилися з 29 липня по 12 серпня. У них взяли участь 28 спортсменів з 28 країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
| RD1=Перший раунд
| RD2=Другий раунд
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD5=Фінал
| Team-width=320
| RD1-team03=|RD1-score03=7
| RD1-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Василь Білоус|MDA|2012|літніх}}|RD1-score04 =20
| RD1-team05={{СпортсменОІ прапор 2 |Бямбин Тувшінбат|MGL|2012|літніх}}|RD1-score05 =17
| RD1-team06=|RD1-score06=4
| RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2 |Алексіс Вастін|FRA|2012|літніх}}|RD1-score07 =16
| RD1-team08=|RD1-score08=12
| RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2 |Кастіо Клейтон|CAN|2012|літніх}}|RD1-score09 =12
| RD1-team10=|RD1-score10=8
| RD1-team11=|RD1-score11=6
| RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2 |Камерон Гаммонд|AUS|2012|літніх}}|RD1-score12 =13
| RD1-team13={{СпортсменОІ прапор 2 |Фред Еванс|GBR|2012|літніх}}|RD1-score13 =18
| RD1-team14=|RD1-score14=10
| RD1-team19=|RD1-score19=10
| RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2 |Еррол Спенс|USA|2012|літніх}}|RD1-score20 =16
| RD1-team21=|RD1-score21=8
| RD1-team22={{СпортсменОІ прапор 2 |Адам Нолан|IRL|2012|літніх}}|RD1-score22 =14
| RD1-team23=|RD1-score23=11
| RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2 |Андрій Замковий|RUS|2012|літніх}}|RD1-score24 =16
| RD1-team25=|RD1-score25=13
| RD1-team26={{СпортсменОІ прапор 2 |Сіфіве Лусізі|RSA|2012|літніх}}|RD1-score26 =17
| RD1-team27={{СпортсменОІ прапор 2 |Габріель Маестре|VEN|2012|літніх}}|RD1-score27 =13
| RD1-team28=|RD1-score28=8
| RD1-team29={{СпортсменОІ прапор 2 |Ясухіро Сузукі|JPN|2012|літніх}}|RD1-score29 =14
| RD1-team30=|RD1-score30=13
| RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |Тарас Шелестюк|UKR|2012|літніх}}|RD2-score01 =15
| RD2-team02=|RD2-score02=7
| RD2-team03=|RD2-score03=12
| RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Алексіс Вастін|FRA|2012|літніх}}|RD2-score04 =13
| RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2 |Кастіо Клейтон|CAN|2012|літніх}}|RD2-score05 =14
| RD2-team06=|RD2-score06=11
| RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2 |Фред Еванс|GBR|2012|літніх}}|RD2-score07 =11
| RD2-team08=|RD2-score08=7
| RD2-team09=|RD2-score09=13
| RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2 |Еррол Спенс|USA|2012|літніх}}|RD2-score10 =15
| RD2-team11=|RD2-score11=9
| RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2 |Андрій Замковий|RUS|2012|літніх}}|RD2-score12 =18
| RD2-team13=|RD2-score13=13
| RD2-team14={{СпортсменОІ прапор 2 |Габріель Маестре|VEN|2012|літніх}}|RD2-score14 =18
| RD2-team15=|RD2-score15=11
| RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2 |Серік Сапієв|KAZ|2012|літніх}}|RD2-score16 =25
| RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2 |Тарас Шелестюк|UKR|2012|літніх}}|RD3-score01 =18 +
| RD3-team02=|RD3-score02=18
| RD3-team03=|RD3-score03=14
| RD3-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Фред Еванс|GBR|2012|літніх}}|RD3-score04 =14 +
| RD3-team05=|RD3-score05=11
| RD3-team06={{СпортсменОІ прапор 2 |Андрій Замковий|RUS|2012|літніх}}|RD3-score06 =16
| RD3-team07=|RD3-score07=9
| RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2 |Серік Сапієв|KAZ|2012|літніх}}|RD3-score08 =20
| RD4-team01=|RD4-score01=10
| RD4-team02={{СпортсменОІ прапор 2 |Фред Еванс|GBR|2012|літніх}}|RD4-score02 =11
| RD4-team03=|RD4-score03=12
| RD4-team04={{СпортсменОІ прапор 2 |Серік Сапієв|KAZ|2012|літніх}}|RD4-score04 =18
| RD5-team01=|RD5-score01=9
| RD5-team02=